

Люди 
 Карлинг, Адольф (1882—1966) — католический священник финского происхождения.
 Карлинг, Джон Сидни (1898—1995) — американский миколог, альголог и археолог.

Другое 
 Карлинг-авеню, англ. Carling Avenue — крупная улица в западной (от канала Ридо) части г. Оттава.